Mohanan ist der Rufname von:

 K. R. Mohanan (1947–2017), indischer Filmregisseur
 K. U. Mohanan, indischer Kameramann